Awdejenko bzw. Awdjejenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ostapowitsch Awdejenko (1908–1996), sowjetischer Schriftsteller
 Hennadij Awdjejenko (* 1963), ukrainischer Hochspringer
 Jekaterina Awdejenko (* 2004), kasachische Siebenkämpferin
 Ludmilla Stepaniwna Awdejenko (* 1963), sowjetische Hochspringerin